Данг:
 Данг () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии  (鄧).
 Данг Ву Зунг (род. 1961) — вьетнамский шахматист.
Данг, Лев Шонович (Данг Ван Лам, род. 1993) — вьетнамский и российский футболист, вратарь.
Данг Тат Тханг (род. 1953) — вьетнамский шахматист.
 Данг Тхай Шон () — проживающий в Канаде вьетнамский пианист.

 Административные единицы:
 Данг — округ в индийском штате Гуджарат.
 Данг (район) — район на западе Непала.

 Данг — река в Бутане.

 Данг (монета) — распространенное название дирхемов в улусах Золотой Орды.

См. также 
 Вьетнамское имя
 Сто фамилий